Хагау има више значења:

 Хагау (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Хагау (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији